gromada Pogwizdów (powiat cieszyński)
 gromada Pogwizdów (powiat miechowski)